Нсанье — означает следующее:

 Нсанье (город) — город в Малави.
 Нсанье (округ) — округ в Малави.
 Нсанье (аэропорт) — аэропорт города Нсанье.